CAQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caucasia (Colombia)
 caq – codice ISO 639-3 della lingua car